The Cheater é um filme estadunidense de 2001, estrelado por Eric Martsolf e dirigido por Will Wallace.

Filmes dos Estados Unidos de 2001
Filmes em língua inglesa